

Mitologia 
 Ippote – personaggio della mitologia greca, padre di Eolo
 Ippote – personaggio della mitologia greca. Fu un Eraclide figlio di Filante e di Leipefilene che fece uccidere l'indovino Carno causando l'ira di Apollo
 Ippote – personaggio della mitologia greca, un Eraclide, figlio di Eracle e di Capito, una delle figlie di Tespio
 Ippote – personaggio della mitologia greca, un Egittide sposo e vittima di Gorga
 Ippote – personaggio della mitologia greca, figlio di Creonte che accusò Medea dell'omicidio del padre e di Glauce

Note